

Geografia 
 Nestore – fiume dell'Umbria, affluente del Tevere

Mitologia 
 Nestore – personaggio della mitologia greca, figlio del re di Pilo Neleo e di Cloride

Onomastica 
 Nestore – nome proprio di persona italiano maschile

Fumetti 
 Nestore – personaggio Disney, amico di José Carioca
 Nestore – maggiordomo in Le avventure di Tintin

Altro 
 Nestore – teologo eretico, patriarca di Costantinopoli nel V secolo

Pagine correlate 
 Nestor

Altri progetti